Yaguareté Corá ist die Guaraní-Bezeichnung für:

 Concepción (Corrientes), Stadt in Argentinien
 Departamento Concepción (Corrientes), Verwaltungseinheit in Argentinien